SPB pode se referir a:

 Sistema de Pagamentos Brasileiro
 IATA código aeroporto SPB;  Charlotte Amalie Harbor Seaplane Base, in Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens Americanas), Ilhas Virgens Americanas
 Shortest Path Bridging (SPB) - IEEE 802.1aq
 São Petersburgo, antiga capital da Rússia.